Na OI 1996. u Atlanti u SAD-u, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Završnicu turnira je obilježio neviđeni do tada presedan, kojim je hrvatski trener bio isključen nakon utakmice u poluzavršnici, nije mu se dalo voditi svoju momčad u završnici po svaku cijenu, iako je bio običaj do tada da kažnjeni trener počne kaznu odrađivati nakon olimpijskog turnira. Zbog toga finalnu utakmicu turnira odvodio je pomoćni trener Fabijan Nola

Turnir

Skupina A 

20. srpnja 1996.

21. srpnja 1996.

22. srpnja 1996.

23. srpnja 1996.

24. srpnja 1996.

Skupina B 

20. srpnja 1996.

21. srpnja 1996.

22. srpnja 1996.

23. srpnja 1996.

24. srpnja 1996.

Izbacivanje

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 1996